Molekulska formula -{C11H22O2}- se može odnositi na:

 Pentil heksanoat
 Undekanska kiselina